Кокле - провінція в Панамі
 Кокле - латиський народний музичний інструмент, різновид гуслей.